Cebón puede referirse a:

 El cerdo Sus scrofa domestica.
 El nombre común de la planta Cornus sanguinea.
 Vacuno de 36 a 42 meses con carne de sabor intenso y mucha grasa veteada.